Üb’ immer Treu’ und Redlichkeit steht für:

 eine aus der Anfangszeile eines Gedichts von Ludwig Hölty stammende Redensart, siehe Liste geflügelter Worte/U#Üb’ immer Treu’ und Redlichkeit!
 Üb’ immer Treu’ und Redlichkeit (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1927